The Water Hole – documentario del 1925 
The Water Hole – film del 1928 diretto da F. Richard Jones
The Water Hole  – episodio del 2008 della serie tv Double Trouble